Susana, aussi orthographié Susanna ou  est un prénom, variante du prénom , utilisé pour désigner différentes personnes et choses.

Personnes 

 Susana Baca (née en 1944), chanteuse et compositrice péruvienne.
 Susana Chávez (1974-2011), poétesse mexicaine.
Susanna Dinnage (1967-), femme d'affaires britannique.
 Susana Dosamantes (née en 1948), actrice mexicaine
 Susana González (née en 1973), actrice et mannequin mexicain.
 Susana Martinez (née en 1959), femme politique américaine.
 Susana Spears (née en 1982), actrice tchèque.
 Susana Vieira (née en 1942), actrice brésilienne.

Divers 
Susana la perverse, film mexicain de Luis Buñuel sorti en 1951.
 , un magazine argentin.
Susanna, la version en anglais par The Art Company de la chanson Suzanne du groupe VOF de Kunst, aussi reprise en italien par Adriano Celentano.
Susanna, un oratorio composé par Georg Friedrich Haendel.
 Susanna, navire allemand lancé en 1892 et échoué en 1913